Chazel bezeichnet

 Chazel (Québec), einen Ort in der kanadischen Provinz Québec
 Anchenoncourt-et-Chazel, eine Ortsgemeinschaft in Frankreich, entstanden aus den beiden Orten Anchenoncourt und Chazel

Chazel ist der Familienname folgender Personen:

 Marie-Anne Chazel (* 1951), französische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin

Siehe auch:
 Chazelle
 Chazelles